Maison de poupée () est un film britannique réalisé par Patrick Garland en 1973.

Distribution 
 Claire Bloom : Nora Helmer
 Anthony Hopkins : Torvald Helmer
 Ralph Richardson : Dr. Rank 
 Denholm Elliott : Krogstad
 Anna Massey : Kristine Linde
 Edith Evans : Anne-Marie

Liens externes 
 

Film britannique sorti en 1973
Film dramatique britannique
Film tiré d'une œuvre de Henrik Ibsen